«Регио́ны Росси́и» (РР) — депутатская группа в Государственной думе России 2 и 3 созыва.

Основу фракции составили депутаты из фракции НРП Госдумы 1 созыва, и движения «Регионы России», к которым присоединились независимые депутаты. Депутаты от группы занимали, в основном проправительственные и пропрезидентские позиции, депутаты от группы отстаивали интересы регионов. В составе фракции были представители различных партий и движений (особенно в Госдуме 2 созыва).

В 2000 году группа голосовала за введение с 1 января 2001 года вместо прогрессивной плоской шкалы подоходного налога.

После 2000 года входила в состав центристского большинства, поддерживала позицию президента России и правительства РФ. От администрации президента России работу группы курировал сотрудник главного управления внутренней политики АП, политолог Кананин Андрей Владимирович. В 2003 году члены группы вошли во фракцию Единая Россия.

См. также 
 Список депутатских объединений Государственной думы России

Примечания

Ссылки 
 Политика России

Депутатские группы Государственной думы Российской Федерации
Государственная дума Российской Федерации II созыва
Государственная дума Российской Федерации III созыва